Litoral puede hacer referencia a:

El litoral, área de transición entre ecosistemas terrestres y los marinos.
Litoral, empresa de alimentación de España.
Litoral, publicación de poesía periódica fundada por los poetas de la generación del 27, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.
El Litoral, diario de la Provincia de Santa Fe, en Argentina
El Litoral, diario de la Provincia de Corrientes, en Argentina.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:

Litoral argentino, el nombre de la región formada por la Mesopotamia argentina y las provincias costeras de los ríos de la Cuenca del Plata en la Argentina.
Litoral, uno de los doce departamentos de Benín.
Litoral, una de las 10 regiones de Camerún.
Litoral, una de las 7 provincias de Guinea Ecuatorial.